David Wilson kan syfta på

 David Wilson (skådespelare), amerikansk skådespelare född 1949
 David Wilson (fotbollstränare), engelsk-svensk fotbollstränare född 1969
 Sir David M. Wilson, brittisk arkeolog och konsthistoriker född 1931